Vormarsch steht für:

 Vormarsch (Militär): Vorrücken von Truppen auf den Gegner
 Der Vormarsch: nationalrevolutionäre Zeitschrift in der Zeit der Weimarer Republik